CPHL, sigle composé des quatre lettres C, P, H et L, peut faire référence à :
Canadian Professional Hockey League ;
, nom donné à la Ligue centrale de hockey (1963-1984) () de 1963 à 1968.

Sigle de 4 caractères